Rochegude (Drôme)
 Rochegude (Gard)